Armancourt kan syfta på:

 Armancourt, Oise, fransk kommun i departementet Oise
 Armancourt, Somme, fransk kommun i departementet Somme